Anger Management (film), een film uit 2003 met Jack Nicholson en Adam Sandler
 Anger Management (televisieserie), een televisieserie uit 2012 met Charlie Sheen
 Anger Management (Waking the Dead), een aflevering van de televisieserie Waking the Dead